Louis Somers (voetballer)
Louis Somers (architect)